Dan Frawley – ex hockeista su ghiaccio canadese
 James Frawley – regista, attore e produttore televisivo statunitense
 Rod Frawley – ex tennista australiano
 William Frawley – attore statunitense